Алларге́нтум — достаточно редкий минерал, относится к сульфидам. Назван от греческого «allos» (рус. «другой») и латинского argentum (рус. «серебро»). Минерал имеет достаточно высокую плотность и формулу AgSb ().

Литература 
 Некрасова А. Н. и др. Первая находка алларгентума в СССР. — ДАН СССР, 1977, 232, № 3, 671—673 \\ Охотско-Чукотский вулканический пояс, Россия (СВ)
 Zeitschrift für Elektrochemie (1940): 53.
 Canadian Mineralogist (1970): 10: 163.
 Canadian Mineralogist (1974): 14: 139—142.
 European Journal of Mineralogy (1996): 8: 1347.
 American Mineralogist: 56: 638.

См. также 
 Сульфиды (минералы)
 Сульфосоли

Ссылки 
 Алларгентум в GeoWiki

Сульфиды и сульфосоли (минералы)
Минералы серебра
Рудные минералы